

Cinema 
 Non per sport... ma per amore (Don't Go Breaking My Heart) – film del 1999 diretto da Willi Patterson
 Don't Go Breaking My Heart – film del 2011 diretto da Johnnie To e Wai Ka-Fai

Musica 
 Don't Go Breaking My Heart – singolo di Elton John e Kiki Dee del 1976
 Don't Go Breaking My Heart – singolo dei Sonic Dream Collective del 1995
 Don't Go Breaking My Heart – singolo di Agnes del 2011
 Don't Go Breaking My Heart – singolo dei Backstreet Boys del 2018